Медичний кейтеринг ( — «лікувальне мистецтво»,  від  — «поставляти провізію») — галузь громадського харчування, пов'язана з наданням послуг харчування для закладів охорони здоров'я.

Опис 
Особливість даного виду кейтерингу в тому, що компанії поставляють лікувальне харчування, яке має відповідати певним законодавчо встановленим критеріям.

За наказом № 931 для оптимізації лікувального харчування у закладах охорони здоров'я створюють групи нутріціологічної підтримки. До них входять: лікар, який веде хворого відповідно до основного захворювання, лікар-дієтолог, інші лікарі-спеціалісти (за потреби).

Лікувальне харчування призначається у вигляді спеціальних дієт на основі наказу  № 931. До наказу № 931, що вийшов 2013 року, в Україні користувалися системою 15 дієтичних столів за Певзнером. Він був радянським терапевтом, що по суті, став батьком лікувального харчування в нашій країні. За Певзнером дієта призначається з огляду на хворобу, тобто кожна дієта відповідала ряду хвороб. Та наказ № 931 змінив підхід до призначення дієт, спираючись на досвід європейських країн. За наказом в основу системи лікувального харчування покладено принципи достатнього та збалансованого харчування. Дієти хворих базуються на основі фізіологічних потреб у харчових речовинах та енергії здорової людини. Хоч наказу багато років, та він досі не повністю реалізований у медичних закладах України.

Це складний сектор, де їжа не лише повинна відповідати встановленим стандартам якості, а також її потрібно готувати у тісній співпраці з дієтологами на кухні зі встановленими нормами, щоб допомогти пацієнтам в процесі одужання.

Одним із варіантів реалізації надання послуги медичного кейтерингу є впровадження системи таблет-харчування.

Медичним кейтерингом займаються компанії з медичного аутсорсингу.

Вимоги до надання медичного кейтерингу 
До компаній, які надають медичний кейтеринг закладам охорони здоров'я встановлений ряд вимог:

 наявність сертифікатів відповідності якості продукції та сировини — ISO,
 довідка про працевлаштування лікаря-дієтолога;
 впровадження системи ХАССП на виробництвах;
 відповідність встановленим вимогам транспортного засобу, що використовується оператором ринку виключно для перевезення харчових продуктів;
 дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Медичний кейтеринг в Україні 
Більшість лікарень, які користуються медичним кейтерингом є заклади охорони здоров'я комунальної власності. Дані лікарні отримують послуги харчування від операторів ринку медичного аутсорсингу, шляхом проведення тендерів.

У 2019 році за даними Академії харчування пацієнтів медичним кейтерингом користуються 23 % закладів охорони здоров'я комунальної власності.

Станом на кінець 2021 року на Київщині медичним кейтерингом користуються 37 % закладів охорони здоров’я комунальної власності. Ці дані були взяті Академією харчування пацієнтів з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Див. також 
 Послуга харчування
 Лікувальне харчування

Примітки 

Економічна термінологія
Медична термінологія